Список 33 лучших футболисток чемпионата России ежегодно составляется и утверждается Исполкомом РФС по итогам чемпионата России по футболу. Список представляет собой три символических состава (№ 1, № 2 и № 3) из футболистов, распределённых по игровым позициям: вратарь — 1; защитники — 4 (правый, два центральных, левый); полузащитники — 4 (правый, два центральных, левый); нападающие — 2 (правый, левый).

Списки игроков по сезонам

Сменившие фамилии
 Грибова (1996) — Татьяна Зайцева (1999, 2001—2005)
 Дикарева (1992, 1996—1997) — Марина Саенко (2000—2003)
 Мокшанова (2004—2008, 2010) — Наталья Шляпина (2012/13)
 Ядзевич (1992) — Нийоле Добычина (1994)

Таблица по клубам

Примечания

См. также
 Список 33 лучших футболистов чемпионата России
Футболистки России
Чемпионат России по футболу среди женщин